IX летние Олимпийские игры (, , официальное название — Игры IX Олимпиады) проходили в Амстердаме, столице Нидерландов, с 17 мая по 12 августа 1928 года.

Выбор столицы Олимпиады 
На организацию Олимпиады-28 претендовали два городa: Амстердам и Лос-Анджелес. Город из США получил игры позже на четыре года.

Олимпийская медаль 
Победив в конкурсе МОК, флорентийский скульптор и художник Джузеппе Кассиоли стал автором дизайна медалей, который брался за основу при создании медалей Олимпиад вплоть до 1968 года.

Лицевую сторону украшает богиня победы Ника, в руках которой лавровый венок и пальмовая ветвь. На обороте — победитель, которого толпа несёт на руках. Её толщина 3 мм, диаметр 55 мм, вес 66 г.

Участники 

На игры были допущены спортсмены Германии. В соревнованиях приняло участие 46 спортивных делегаций, что являлось рекордом. Это были: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Гаити, Дания, Египет, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Куба, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Доминион Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Родезия, Румыния, США, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехословакия, Чили, Швеция, Швейцария, Эстония, Южная Африка, Япония. Впервые приняли участие спортсмены Мальты, Панамы и Родезии (Зимбабве).

Церемония открытия 

До церемонии открытия были проведены соревнования по хоккею (17—26 мая) и футболу (27 мая — 15 июня).

Олимпиаду 28 июля открыл муж нидерландской королевы Вильгельмины Принц Хендрик. Харри Денис, нидерландский футболист, произнёс от имени спортсменов Олимпийскую клятву. Это были первые летние игры нового руководителя МОК бельгийцa Анри де Байе-Латурa.

Статистика наград

Примечания

Ссылки